

Населені пункти та їхні частини

 Емільянув — село в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Емільянув — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Емільянув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Емільянув — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Емільянув — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Емільянув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Емільянув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Емільянув — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Емільянув — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Емільянув — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Емільянув — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Емільянув — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Емільянув — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Емільянув — частина села Недонь у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Емільянув — частина села Сендзейовиці-Кольонія в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Емільянув — частина села Явор у гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Емільянув — частина села Злота в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Емільянув — частина села Рокотув у гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Емільянув — частина села Веронікополе в гміні Бралін Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Емільянув — частина села Дорухув у гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства

Примітки